Пасифико () — станция Мадридского метрополитена. Станция линии 1 была открыта 8 мая 1923 года. Станция линии 6 была открыта 11 октября 1979 года. Находится в зоне A.

История 
С 3 июля 2016 года станция была закрыта из-за ремонтных работ на линии 1 между станциями Плаза-де-Кастилья и Сьерра-де-Гуадалупе. Линия была вновь открыта 13 ноября 2016 года, хотя 14 сентября были открыты участки Плаза-де-Кастилья — Куатро-Каминос и Альто-дель-Ареналь — Сьерра-де-Гуадалупе.

1 апреля 2017 года были отменены специальные часы всех лобби, которые закрывались в 21:40.

Примечания

Ссылки 

Станции Мадридского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1923 году
Станции метрополитена, построенные в 1979 году